Line Rømer var med i danska Melodifestivalen 2004 med låten Stop Stop, men tog sig inte till finalen.

Mest känd är hon för att hon var den första borgholmaren som deltog i MGP Junior någonsin. Sommaren 2005 deltog hon i musikturnen Åh Abe, tillsammans med bland andra Anne Gadegaard och Cool Kids.

Danska sångare
Sångare inom populärmusik
Kvinnor